Каменских — фамилия.

 Известные носители
 Каменских, Анастасия Алексеевна (род. 1987) — украинская певица, участница дуэта «Потап и Настя»;
 Каменских, Елена Михайловна (род. 1984) — российская самбистка.
 Каменских, Иван Михайлович (род. 1946) — инженер-ядерщик, Герой Российской Федерации.
 Каменских, Николай Александрович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.